Saint-Etienne est un nom donné aux établissements scolaires privés La Miséricorde et Anne de Méjanès à Metz, en Moselle, après leur fusion en 2018.

Fusion
La fusion des deux établissements a eu lieu le 1er Septembre 2018.

Celle ci a été décidée en raison de leur proximité, de leur complémentarité au niveau des formations et de leurs valeurs éducatives similaires.

La Miséricorde
La Miséricorde est un établissement scolaire accueillant les élèves de la maternelle jusqu'au collège.

Jusqu'en 2020, un lycée était également présent, mais il a été transféré à Anne de Méjanès.

Accessibilité
Le bâtiment se trouve à 11 rue des Récollets à Metz.

Il est accessible par le réseau de bus Le Met' aux arrêts Conservatoire et Tanneurs par les lignes N81, L1, C11, C13 et P108.

Anne de Méjanès
Anne de Méjanès est un établissement scolaire accueillant les élèves de lycée et d'études supérieures.

Jusqu'en 2006, une école primaire était également présente, mais elle a été transférée à La Miséricorde.

Accessibilité
Le bâtiment se trouve à 3 rue Goussaud à Metz.

Il est accessible par le réseau de bus Le Met' aux arrêts Pont Moreau et St Vincent aux lignes N81 et M3.

Anne de Méjanès section post-bac
La section post-bac de Anne de Méjanès est un établissement accueillant les élèves pour des BTS juriste, métiers de l'esthétique et d'étude de réalisation et d’agencement.

Accéssibilité
Le bâtiment se trouve au 6 boulevard Paixhans à Metz.

Il est accessible par le réseau de bus Le Met' au arrêts Tanneurs et Fournier aux lignes C11, C13 et P108

Notes et références

Enseignement dans le Grand Est